Madonna von Pötsch (auch Maria von Pötsch) ist der Name folgender Bilder:

 Madonna von Pötsch (Wien), Original im Stephansdom in Wien
 Madonna von Pötsch (Kindsbach), Kopie in der Pfarrkirche „Mariä Heimsuchung“ in Kindsbach
 Wallfahrtskapelle Maria Poetsch in Altenfelden in Oberösterreich